Гелело́вич — караимская фамилия, образованная от имени Гиллель ().

Известные носители 
 Гелелович, Арон Моисеевич (1832—1912) — караимский благотворитель, состоял членом караимского национального совета при гахаме С. М. Пампулове.
 Гелелович, Гелел Моисеевич (1836—1920) — караимский благотворитель.
 Гелелович, Савва Бабакаевич (1911—1996) — доктор биологических наук, масон.